Europamästerskap 1977 kan avse:

Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1977
Europamästerskapen i fälttävlan 1977
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1977
Europamästerskapen i konståkning 1977
Europamästerskapet i basket för herrar 1977
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1977
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1977
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1977
Europamästerskapen i simsport 1977